

Patronymes 
Tsukamoto est un nom de famille japonais, notamment porté par :
 Ann Tsukamoto (1952-), chercheuse et inventrice américaine de cellules souches  ;
 Tsukamoto Katsuyoshi (1847-1912), général de l'armée impériale japonaise ;
 Shin'ya Tsukamoto (1960-), réalisateur japonais, considéré comme le chef de file de la mouvance cyberpunk au Japon ;
 Hideki Tsukamoto (1973-), footballeur japonais ;
 Takashi Tsukamoto (1982-), acteur, chanteur et mannequin japonais.

Astronomie 
 (9256) Tsukamoto, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Autres 
 Gare de Tsukamoto, gare ferroviaire située dans la ville d'Osaka, au Japon

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais